SB 11 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 11, ein Segelflugzeug
 WRB – Bruck bis Schwechat, österreichische Lokomotivreihe